7-й бомбардировочный авиационный Хинганский корпус (7-й бак) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) РККА СССР, принимавшее участие в боевых действиях Советско-японской войны.

Наименования корпуса 

 7-й бомбардировочный авиационный корпус;
 7-й бомбардировочный авиационный Хинганский корпус;
 83-й смешанный авиационный Хинганский корпус.

История и боевой путь корпуса 

7-й бомбардировочный авиационный корпус создан Приказом НКО СССР № 004 от 1945 года на основе приданных авиационных частей и соединений, перебазируемых с Европейского театра военных действий и сформированных в составе корпуса.

Корпус принимал участие в Хингано-Мукденской операции с 9 августа 1945 года по 2 сентября 1945 года в составе 12-й воздушной армии Забайкальского фронта. За боевые заслуги в боях с японцами на Дальнем Востоке 20 сентября 1945 года на основании приказа Верховного Главнокомандующего № 372 от 23 августа 1945 года корпусу объявлена благодарность и ему присвоено почётное наименование «Хинганский».

Боевой состав корпуса в Советско-японской войне:
 113-я бомбардировочная авиационная Ленинградская Краснознаменная дивизия(с 01.06.1945 г., прибыла 20.07.1945 г.)
 55-й бомбардировочный авиационный Красногвардейский ордена Суворова полк (Ту-2)
 815-й дальнебомбардировочный авиационный ордена Суворова Нарвский полк (Ту-2)
 836-й дальнебомбардировочный авиационный полк (Ту-2)
 179-я бомбардировочная авиационная дивизия (с 01.06.1945 г.)
 10-й гвардейский бомбардировочный авиационный Киевский Краснознаменный ордена Суворова полк (Ту-2)
 114-й гвардейский бомбардировочный авиационный Киркенесский Краснознаменный полк (Ту-2)
 860-й бомбардировочный авиационный полк (Ту-2)
 365 отдельная авиаэскадрилья связи
 16 отдельный батальон связи
 61 отдельный взвод аэрофотослужбы
 247-я военно-почтовая станция

В составе действующей армии корпус находился с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года.

После окончания Советско-японской войны корпус базировался на территории Китая, обеспечивая безопасность воздушных границ Дальнего Востока. Штаб корпуса располагался в городе Далянь в районе нынешнего аэродрома Чжоушуйцзы. В состав корпуса входили:
 97-й район авиационного базирования;
 113-я бомбардировочная авиационная Ленинградская Краснознамённая дивизия:
 55-й бомбардировочный авиационный Красногвардейский ордена Суворова полк — аэродром Чойбалсан, 24 экипажа и 24 самолёта;
 815-й бомбардировочный авиационный Нарвский ордена Суворова полк — аэродром Семёновка, 26 экипажей и 26 самолётов;
 836-й бомбардировочный авиационный полк;
 179-я бомбардировочная авиационная дивизия:
 10-й гвардейский бомбардировочный авиационный Киевский Краснознаменный ордена Суворова полк;
 10-й гвардейский бомбардировочный авиационный Киркенесский Краснознаменный полк;
 860-й бомбардировочный авиационный полк;
 245-я истребительная авиационная Порт-Артурская дивизия.
 248-я штурмовая авиационная Порт-Артурская дивизия.

В феврале 1949 года произошло массовое переименование авиационных частей, соединений и объединений. 7-й бомбардировочный авиационный корпус был переформирован в 83-й смешанный авиационный корпус, входившие в её состав 113-я бомбардировочная авиационная Ленинградская Краснознамённая дивизия стала именоваться 228-я бомбардировочная авиационная Ленинградская Краснознамённая дивизия, 179-я бомбардировочная авиационная дивизия стала именоваться 194-я бомбардировочная авиационная дивизия, а 248-я штурмовая авиационная Порт-Артурская дивизия — 134-я штурмовая авиационная Порт-Артурская дивизия, 245-я истребительная авиационная Порт-Артурская дивизия — 153-я истребительная авиационная Порт-Артурская дивизия.

В декабре 1949 и феврале 1950 годов на советско-китайских переговорах в Москве было достигнуто соглашение обучить «кадры китайского морского флота» в Порт-Артуре с последующей передачей части советских кораблей Китаю, подготовить план десантной операции на Тайвань в советском Генеральном штабе и направить в КНР группировку войск ПВО и необходимое количество советских военных советников и специалистов. В соответствии с договоренностями, достигнутыми на советско-китайских переговорах в Москве авиационная корпус претерпел изменения. В сентябре 1950 года 194-я бомбардировочная авиационная дивизия переподчинена авиации Тихоокеанского флота с базированием на прежнем месте и стала именоваться 589-я минно-торпедная авиационная дивизия, полки дивизии также поменяли наименование и нумерацию:
 10-й гвардейский бомбардировочный авиационный Киевский Краснознаменный ордена Суворова полк — 1534-й гвардейский минно-торпедный авиационный Киевский Краснознаменный ордена Суворова полк,
 114-й гвардейский бомбардировочный авиационный Киркенесский Краснознаменный полк — 1535-й гвардейский минно-торпедный авиационный Киркенесский Краснознаменный полк,
 860-й бомбардировочный авиационный полк — 929-й минно-торпедный авиационный полк.

В конце 1950 года выведена на территорию СССР 248-я штурмовая авиационная Порт-Артурская дивизия.

В январе 1951 года 153-я истребительная авиационная Порт-Артурская дивизия перебазирована на аэродромы полуострова Сахалин и передана в состав 55-го истребительного авиационного корпуса ПВО. На 1 января 1954 года в состав корпуса входили:
 134-я штурмовая авиационная Порт-Артурская дивизия;
 228-я бомбардировочная авиационная Ленинградская Краснознамённая дивизия.

К июлю 1957 года 134-я штурмовая авиационная Порт-Артурская дивизия и корпус расформированы, а 228-я бомбардировочная авиационная Ленинградская Краснознамённая дивизия передана в состав ВВС Забайкальского военного округа, где позже расформирована.

Командиры корпуса 
 Генерал-лейтенант авиации Ушаков Владимир Алексеевич. Период нахождения в должности: с 16 апреля 1945 года до апреля 1946 года.
 Генерал-лейтенант авиации Слюсарев Сидор Васильевич. Период нахождения в должности: с апреля 1946 года по октябрь 1947 года.
 Генерал-майор авиации Никишин Дмитрий Тихонович. Период нахождения в должности: с ноября 1948 года по декабрь1949 года.
 Генерал-майор авиации Рыкачёв Юрий Борисович. Период нахождения в должности: с декабря 1949 года по январь 1951 года (83-й смешанный авиационный корпус).
 Генерал-майор авиации Покоевой Григорий Прокофьевич. Период нахождения в должности: с декабря 1954 года по август 1956 года (83-й смешанный авиационный корпус).

В составе объединений

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Бомбардировочные авиационные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
История Дальнего Востока
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1957 году
Участники советско-японской войны (СССР)
Участники Маньчжурской операции